Freyera montenegrina är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Baldacci. Freyera montenegrina ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montenegrina